Oh My God (en català: Oh Déu meu) és una expressió que s'utilitza en moltes llengües, inclòs el català, que prové de l'anglès. Es fa servir per expressar sorpresa i té significat semblant a les expressions Mare de Déu!, What the fuck, No fotis, No cardis, etc. A diferència d'algunes de les anteriors Oh My God es pot fer servir a situacions cordials. Als xats i connexions per Internet se sol abreviar amb les sigles OMG.

Música 
 Oh My God, una banda estadounidense de rock.
 Oh, My God!, àlbum de Doug E. Fresh
 "Oh My God", cançó d'Ida Maria
 "Oh My God", cançó de Michael Franti
 "Oh My God", canció d'A Tribe Called Quest.
 "Oh My God", cançó de Kaiser Chiefs ila seva versió de Mark Ronson amb Lily Allen.
 "Oh My God", una cançó de Jars of Clay per Good Monsters.
 "O My God", una cançó de Synchronicity.

Cinema i videojocs 
 Oh! My God (pel·lícula de 2006), una pel·lícula sud-coreana.
 Oh, My God (pel·lícula de 2008), una pel·lícula índia.
 Oh My God (documental 2010), Documental de 2010 sobre l'existència de Deu.
 Oh My God! (videojoc), un joc d'arcade de trencaclosques.
 Oh My Gods!, un webcomic.
 Oh-My-God particle, un cas particular d'una ultraalta energia de raigs còsmics.
 Oh My God, Unipersonal de Stand Up de Louis C.K.

Vegeu també 
 Oh My Gawd!!!, un àbum de The Flaming Lips.
 Oh My Goddess
 OMG, terme d'internet.
 My God
 Oh My God Magazine, revista gai espanyola
 omgod.es, la web d'aquesta revista.

Frases en anglès